

Editoria 
 Fact – rivista musicale britannica
 Fact – rivista politica statunitense

Musica 
 Fact – gruppo musicale giapponese
 Fact – album dell'omonimo gruppo musicale del 2009